Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржано је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Земље учеснице 
Учествовала је 21 такмичарка из 18 земаља.

 1.  Белгија (1) 
 2.  Бугарска (1)
 3.  Естонија (1)
 4.  Хрватска (1)
 5.  Италија (1)
 6.  Казахстан (1)

 7.  Кина (1)
 8.  Литванија (1)
 9.  Норвешка (1)
 10.  Румунија (1)
 11.  Русија (2)
 12.  Света Луција(1)

 13.  САД (2)
 14.  Шпанија (1)
 15.  Шведска (2)
 16.  Украјина (1)
 17.  Узбекистан (1)
 18.  Турска (1)

Освајачице медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификациона норма за 8 финалисткиња износила је 1,95 м (КВ). Норми је испунило 6 такмичарки док су две ушле по резултату (кв).

Финале 
У финалу је учествовало 8 такмичарки из 8 земаља.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2012.

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани